Uriburu puede referirse a:

 Uriburu, localidad de la Argentina en la provincia de La Pampa.
 Evaristo de Uriburu (1796-1885), militar argentino, padre de José Evaristo de Uriburu y abuelo materno de José Félix Uriburu.
 Francisco Manuel Uriburu Quintana, abogado y economista argentino.
 Francisco Uriburu (1837-1906), político argentino.
 Francisco Uriburu (hijo) (1872-1940), periodista y político argentino hijo de Francisco Uriburu.
 José Evaristo de Uriburu (1831-1914), político argentino, presidente en 1895, hijo de Evaristo de Uriburu.
 José Félix Uriburu (1868-1932), militar argentino, presidente de facto en 1930.
 José María Uriburu (1846-1909), militar argentino, gobernador de Formosa entre 1893 y 1901.
 Julio Vincente Uriburu (1870-1942), médico argentino.
 Napoleón Uriburu (1836-1905), militar argentino, gobernador del Chaco y Formosa.
 Nicolás García Uriburu (1937), pintor y arquitecto argentino.